Die Liste der Bodendenkmale in Sonnenberg enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Sonnenberg und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Sonnenberg (Brandenburg) aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Sonnenberg
!
Sonnenberg